Tamás Horváth (ur. 1987) – węgierski wioślarz
 Tamás Horváth (ur. 1951) – węgierski szachista